Antygen HBs
 Harvard Business School
 HbS – hemoglobina występująca w anemii sierpowatej
 zespół Harry'ego Benjamina